Ла-Курті́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Крез. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 360 км на південь від Парижа, 85 км на схід від Ліможа, 65 км на південний схід від Гере.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 365 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 713,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Ла-Куртін на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Ла-Куртін на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Крез

Примітки 

Муніципалітети департаменту Крез